

Geografia 
 Kać – città della Serbia